

Geografia
 Bourg-Achard – comune francese dell'Alta Normandia
 Cantone di La Mothe-Achard – cantone francese dei Paesi della Loira
 La Chapelle-Achard – comune francese dei Paesi della Loira
 La Mothe-Achard – comune francese dei Paesi della Loira

Persone
 Amédée Achard – romanziere e drammaturgo francese
 Charles Achard – medico francese
 Franz Karl Achard – scienziato tedesco
 Jean Achard – pittore francese
 Jean Achard, pseudonimo di Jean-Jacques Grosman – pilota automobilistico francese
 Marcel Achard – scrittore e drammaturgo francese
 Michel-Jacques-François Achard – generale francese

Altro
 Sindrome di Achard-Thiers